Brahim Dib est un footballeur algérien né le  à El Khroub dans la wilaya de Constantine. Il évolue au poste d'allier gauche au CS Constantine.

Biographie

Palmarès

Liens externes

Notes et références 

Naissance en juillet 1993
Naissance à El Khroub
Footballeur algérien
Joueur de l'AS Khroub
Joueur de l'AS Aïn M'lila
Joueur du NA Hussein Dey
Joueur du CS Constantine